Gnädinger ist der Familienname folgender Personen:

 Fridolin Gnädinger (1921–2009), deutscher Tierarzt und Imker
 Fritz-Joachim Gnädinger (1938–2019), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Gnädinger (1905–1995), Weihbischof in der Erzdiözese Freiburg
 Manfred Gnädinger (1936–2002), deutscher Einsiedler und Bildhauer in Spanien
 Mathias Gnädinger (1941–2015), Schweizer Schauspieler und Synchronsprecher